Hilfsmittel ist:
 Hilfsmittel (Rehabilitation), Gegenstände, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern
 in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung eine Sachleistung, siehe Hilfsmittel-Richtlinie
 ein Werkzeug zur Verrichtung einer handwerklichen Tätigkeit
 ein Hilfsstoff (Rechnungswesen) in der Produktion
 ein Arbeitsmittel, das eine Person oder eine Maschine zur Verrichtung einer Arbeit oder zur Erledigung einer Tätigkeit benötigt
 Arbeitsmittel werden im Bauwesen auch als Bauhilfsstoff bezeichnet

Siehe auch:
 Hilfsstoff (Begriffsklärungsseite)
 Zusatzmittel (Begriffsklärungsseite)
 Adjuvans